Ingrid est un prénom féminin d'origine scandinave.

Étymologie 
Forme scandinave moderne, empruntée par d'autres langues. Il est issu du vieux norrois Ingríðr, forme contractée d'un plus ancien Ingi(f)ríðr, basé sur les éléments ING (vieux norrois ingvi, nom d'une divinité) et FRÍÐ (vieux norrois fríðr « aimé, beau, bon, vivant, paisible, sauf »).

Variantes 

 danois : Inger
 finlandais : Inkeri
 letton : Ingrida
 norvégien : Inger
 vieux norrois : Ingríðr 
 suédois : Inger

Diminutifs 

 danois : Inga, Inge
 estonien : Inga, Inge
 finlandais : Inga, Inka
 frison : Inka
 allemand : Inga
 islandais : Inga
 letton : Inga
 lituanien : Inga
 norvégien : Inga
 vieux norrois : Inga
 polonais : Inga
 russe : Inga
 suédois : Inga
 ukrainien : Inha
 autres: Inger, Ingri

Ce nom peut désigner

Prénom

Sainte des églises chrétiennes 
 Ingrid de Skanninge († 1282), religieuse dominicaine, fêtée le 2 septembre.

Film 
 Ingrid - Die Geschichte eines Fotomodells, un film allemand réalisée par Geza Von Radvanyi en 1955.

Littérature 
 Ingrid (bande dessinée), une série de bande dessinée d'Isabelle Dethan ;
 Ingrid (Le Paquebot des sables), le second tome de la série de bande dessinée Le Paquebot des sables.

Météorologie 
 Cyclone Ingrid, qui s’est développé le  dans la mer de Corail, à l’est de l’Australie.
 Tempête tropicale Ingrid (2007), la neuvième tempête tropicale de la saison cyclonique 2007 pour le bassin de l'océan Atlantique.
 Ouragan Ingrid de 2013, qui combiné à l’ouragan Manuel, a causé des dégâts assez importants au Mexique pour que les deux noms soient retirés des listes futures.

Astronomie 
 (1026) Ingrid, astéroïde.

Références

Voir aussi 
 In-Grid, une chanteuse italienne.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom scandinave
Prénom suédois
Nom théophore